Milane ist die Bezeichnung

 für die Gattung Milvus innerhalb der Habichtartigen, siehe Milane
 für eine Unterfamilie der Greifvögel, siehe Habichtartige
 für eine Stadt in Texas, siehe Milane (Texas)
 ein Vorname, siehe Milane (Vorname)